En restaurangbro eller brorestaurang är en restaurang eller liknande inrättning, till exempel konditori, beläget på en bro, vanligtvis en inbyggd bro.

Lista över restaurangbroar

Se även
Övertäckt bro

Källor 

Broar efter typ
Restauranger